Pseudomassaria — рід грибів родини Pseudomassariaceae. Назва вперше опублікована 1894 року в роботі російського біолога Артура Ячевського

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Pseudomassaria відносять 29 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Jaczewski, A.L.A. 1894. Monographie des Massariées de la Suisse. Bulletin de l´Herbier Boissier. 2:661-688 — P.663

Посилання 
 Pseudomassaria  на Index Fungorum

Роди грибів
Ксиларіальні